A 2017-es Super Formula szezon a 31. szezonja volt a legmagasabb szintű japán formula sorozatnak, illetve a negyedik Super Formula név alatt. A szezon április 23-án kezdődött és október 22-én fejeződött be, a címvédő Kunimoto Júdzsi. A bajnok 2015 után ismét Isiura Hiroaki lett, aki azután szerezte meg bajnoki címét, hogy az utolsó fordulót a rossz időjárás miatt törölni kellett, így Pierre Gasly már nem tudta ledolgozni fél pontos hátrányát.

Csapatok és pilóták

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye
Pontozás

Konstruktőrök

Jegyzetek

Források 
 A Super Formula honlapja

Super Formula
Autóversenyzés Japánban